Karl Giebel ist der Name folgender Personen:

* Karl Giebel (Politiker) (Carl Giebel; Karl August Giebel; 1878–1930), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter
 Karl Giebel (Sänger) (Friedrich Wilhelm Karl Giebel; 1898–1959), deutscher Opernsänger (Bassbariton)